Прва лига Португалије (тренутно носи назив Liga Portugal Bwin по генералном спонзору), највиши је ранг фудбалских такмичења у Португалији. Тренутни шампион је ФК Порто. Лига тренутно заузима 5. место на УЕФА ранг листи.

Тренутно се у Првој лиги такмичи 18 тимова, али је само 5 клубова успело да освоји титулу. До сада је одржано 88 првенстава у којима је доминирала такозвана „Велика Тројка“: (ФК Бенфика, ФК Порто и ФК Спортинг Лисабон), која је освојила укупно 86 титула, док су остале две титуле освојили ФК Белененсес и ФК Боависта.

Историја 
Пре реформе фудбала у Португалији 1938. године, Прва лига Португалије се одржавала по систему купа. После те године, формирано је првенство, док се куп одржавао паралелно са првенством. У почетку су навијачи сматрали освајача купа за шампиона државе, јер је куп био доста популарнији од првенства.

Велика тројка 

Велика Тројка (), био је надимак за три најмоћнија тима у Португалији. Фудбалски тимови ФК Порто, ФК Бенфика и ФК Спортинг Лисабон имају велико ривалство, и увек су кандидати за освајање титуле. Они заједно деле, све осим две титуле, које су отишле у руке ФК Белененсес у сезони 1945/46. и ФК Боависта у сезони 2000/01. У Португалу, већи број навијача навија за Велику Тројку, док им је локални клуб на другом месту. Поред велике тројке, клубови који су популарни су ФК Брага и ФК Виторија Гимараис.

Спонзори 
2002. године, спонзорски уговор са Првом лигом Португалије је потписала компанија Галп Енергија. Уговор је потписан на 4 године. 18. августа 2005. године, аустријска интернет кладионица -{Bwin}- постаје генерални спонзор, променивши назив лиге у -{Liga betandwin.com}-. Од сезоне 2008/09., Прва лига Португалије носи назив Лига Сагрес, по произбођачу пива и спонзору. 2010. године, спонзор постаје ЗОН Мултимедија, телевизијска кућа, и од тада се Прва лига Португала назива -{Liga ZON Sagres}-.

Такмичење 
Од сезоне 2006/07. број екипа је са 18 смањен на 16. Играју се два круга, код куће и у гостима, укупно 30 утакмица. На крају, две последњепласиране екипе испадају у Другу лигу , док две најбоље пласиране екипе из друге дивизије се пласирају у највиши ранг такмичења. Од сезоне 2014/15. број екипа је поново повећан на 18.

Клубови у сезони 2022/23. 
 ФК Арока
 ФК Бенфика
 ФК Боависта
 ФК Брага
 ФК Виторија Гимараис
 ФК Визела
 ФК Есторил
 ФК Жил Висенте
 ФК Каза Пија
 ФК Маритимо
 ФК Пасош де Фереира
 ФК Портимоненсе
 ФК Порто
 ФК Рио Аве
 ФК Санта Клара
 ФК Спортинг Лисабон
 ФК Фамаликао
 ФК Шавес

Званична лопта 
 2002—2004 Адидас Фивернова
 2004—2006 Адидас Ротеиро
 2006—2007 Адидас + Тимџест
 2008 Адидас Еуропас
 2008—2009 Адидас Еуропас Португал
 2009—2010 Адидас Терапас Лига Сагрес
 2010—2011 Адидас Џабулани
 2011 Адидас Спидсел
 2012 Адидас Танго 12
 2013 Адидас Кафуса
 2014 Адидас Бразука

УЕФА ранг листа националних лига закључно са сезоном 2013/14. 
 01  (1)  Примера
 02  (2)  Премијер лига
 03  (3)  Бундеслига
 04  (4)  Серија А
 05  (5)  Прва лига Португалије
 06  (6)  Лига 1
 07  (8)  Премијер лига
 08  (9)  Ередивизија
 09  (7)  Премијер лига
 10  (11)  Прва лига
 11  (10)  Суперлига
 12  (12)  Суперлига
 13  (13)  Суперлига
 14  (16)  Бундеслига
 15  (17)  Прва лига

Просечна посета 
Клубови који имају стадионе чији је капацитет преко 50.000 су ФК Порто, ФК Бенфика и ФК Спортинг Лисабон. Остали клубови имају стадионе чији је капацитет од 10.000 до 30.000. 
У сезони 2010/11. просечна посета по клубовима је била следећа:

{|class="wikitable sortable"
!
!Клуб
!Просечнагледаност
!Капацитетстадиона
!Проценатпопуњености(%)
!Укупно
!Стадион
|-
|1||Бенфика||38,146||65,647||58,69%||572,197||Стадион светлости
|-
|2||Порто||36,986||50,399||73,39%||554,800||Стадион Драгао
|-
|3||Спортинг||24,857||50,049||49,67%||372,864||Стадион Жозе Алваладе
|-
|4||Брага||14,508||30,154||47,91%||217,630||Стадион Мунисипал Брага 
|-
|5||Виторија (Г)||13,949||30,000||46,71%||209,235||Стадион Д. Афонсо Енрикеш|-
|6||Академика||4,558||30,000||15,39%||68,375||Стадион Коимбра|-
|7||Беира-Мар||4,028||30,127||12,95%||60,433||Стадион Мунисипал Авеиро|-
|8||Виторија (С)||3,920||18,694||25,30%||58,813||Стадион Бонфим|-
|9||Маритимо||3,439||9,177||77,58%||51,586||Стадион Бариеруш|-
|10||Портиоменсе||3,307||9,544||28,33%||49,607||Стадион Мунисипал Портимао|-
|11||Оланенсе||3,194||10,080||27,48%||47,914||Стадион Хозе Арканхо|-
|12||Леириа||2,407||30,000||10,39%||36,108||Стадион Др. Магалеш Песоа|-
|13||Рио Аве||2,391||12,820||22,11%||35,865||Стадион ФК Рио Аве|-
|14||Национал||2,083||5,132||40,52%||31,251||Стадион Мадеира|-
|15||Пакош де Фереира||2,040||5,172||44,68%||28,952||Стадион Мата Реал|-
|16||Навал де Маио||1,063||10,000||16,93%||24,053||Стадион Мунисипал Хозе Бенто Песоа|}

 Листа шампиона 

 Статистика по клубовима 

 Табела од оснивања лиге Као што је на крају сезоне 2010/2011''

Клубови означени зеленом су играли у сезони 2010/11.
Клубови означени црвеном су играли у другој лиги сезоне 2010/11.
Клубови означени сивом више не постоје.
Остали клубови играју у нижим ранговима.
Победа вреди 3 бода.

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб сајт 
 Правила првенства 
 Званични подаци 
 Portuguese Futebol.com " Новости из португалског фудбала
 Услуге гледања преко интернета
 Новости из португалског фудбала

Фудбалске лиге
Фудбал у Португалији